Satu Mic se poate referi la:

 Satu Mic, Arad
 Satu Mic, Harghita
 Satu Mic, Satu Mare

Vezi și 
 Satu (dezambiguizare)
 Satu Mare (dezambiguizare)
 Satu Nou (dezambiguizare)